

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5 
 Zagorzyce – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów 
 Zagorzyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów 
 Zagorzyce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski 
 Zagorzyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów 
 Zagorzyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria